Награда Сателит за најбољег глумца у споредној улози једна је од Награда Сателит које додељује „Међународна новинарска академија“. Награда се раније додељивала у две категорије - за најбољег глумца у драми и за најбољег глумца у мјузиклу или комедији - све док 2006. нису спојене у једну.

Најбољи глумац у споредној улози у драми (1996—2005)

Најбољи глумац у споредној улози у мјузиклу или комедији (1996—2005)

Најбољи споредни глумац у играном филму (2006—данас)

Референце 

Награде Сателит